Darío Ortiz puede referirse a:

 Darío Ortiz Robledo (1968-), pintor y escritor colombiano;
 Darío Ortiz Vidales (1936-2004), historiador y escritor colombiano.
 Darío Ortiz (futbolista) (1969-), futbolista argentino, apodado El Indio.